Август Адлер (, ; 24 января 1863, Опава, Австрийская империя — 17 октября 1923, Вена, Австрия) — австрийский и чешский математик, геометр, астроном и геодезист. Педагог, профессор (с 1909).

Биография 
С 1879 по 1884 год обучался в Венском университете. В 1885—1887 работал в Вене в области сферической астрономии и геодезии. Позже учительствовал в школах и гимназиях Вены, Клагенфурта, Пльзеня и Праги. Продолжил стажирование в Техническом университете в Берлине и университете Геттингена.

С 1907 — директор гимназии в Вене.

Научная деятельность 
Автор более двадцати работ в области начертательной геометрии и её преподаванию в средних школах.

Большой известностью пользуется его книга «Теория геометрических построений» (переведена на русский язык).

Избранные работы 
 Zur Theorie der Mascheronischen Konstruktionen. Wien, 1890
 Über die zur Ausführung geometrischer Konstruktionsaufgaben 2. Grades notwendigen Hilfsmittel. Wien, 1890
 Zur graphischen Rechnen. Прага, 1896
 Zur Theorie der Zeicheninstrumente. 1902
 Zur sphärischen Abbildung der Flächen und ihrer Anwendungen in der Darstellenden Geometrie. 1902

Примечания

Ссылки 
 Адлер Август
 Биография

Математики Австро-Венгрии
Математики Чехии
Геометры
Астрономы Австрии
Астрономы Чехии
Геодезисты Австрии
Геодезисты Чехии
Выпускники Венского университета
Педагоги Чехии
Математики XIX века
Математики XX века